Памятник Богдану Яньскому () — памятник, находящийся в Познани (Польша) в районе  напротив . Памятник посвящён одному из основателей католической монашеской конгрегации Воскресения Господня Богдану Яньскому.

Описание 
Памятник выполнен в виде высокого обелиска, стоящего на бетонном основании, обложенного плитами из песчаника. На вершине обелиска установлен бюст Богдана Яньского.

На высоте двух метров находится табличка с надписью:
Bogdan Jański / 1807—1840 / Założyciel Zgromadzenia / Zmartwychwstańców.
Богдан Яньский / 1807—1840 / Основатель Конгрегации / Воскресения Господня (Змартвыхвстанцев)

Источники 
 Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, 2004, s.44, ISBN 83-89738-03-1

Яньскому
Бюсты